Weiningen bezeichnet folgende Orte in der Schweiz:

 Weiningen TG, Ortschaft in der Gemeinde Warth-Weiningen im Kanton Thurgau
 Weiningen ZH, Gemeinde im Kanton Zürich

Siehe auch:
 Weining